Gåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Gåstjärnen, sjö i Marks kommun, 
Stora Gåstjärnen, sjö i Marks kommun,  (4,62 ha)
Gåstjärnen (Järnboås socken, Västmanland), sjö i Nora kommun,  (3,3 ha)
Gåstjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (7,36 ha)
Gåstjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (6,52 ha)
Gåstjärnen (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (1,5 ha)
Gåstjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (11 ha)
Gåstjärnarna, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Gåstjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Gåstjärnen (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Gåstjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (15 ha)
Gåstjärnen (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (53,5 ha)
Gåstjärnen (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (26,2 ha)
Gåstjärnen (Vitsands socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (2,8 ha)
Gåstjärnen (Östmarks socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (11,6 ha)
Gåstjärnet, sjö i Arvika kommun,  (3,5 ha)
Gåstjärnen (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun, 
Gåstjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 677606-139917), sjö i Älvdalens kommun, 
Gåstjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 678228-138010), sjö i Älvdalens kommun, 
Gåstjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 679244-140592), sjö i Älvdalens kommun, 
Gåstjärnarna, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Gåstjärnen (Järna socken, Dalarna, 671463-140754), sjö i Vansbro kommun, 
Gåstjärnen (Järna socken, Dalarna, 672227-142251), sjö i Vansbro kommun, 
Gåstjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Gåstjärnen (Silvbergs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Gåstjärnen (Solleröns socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Gåstjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Gåstjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gåstjärnen (Vänjans socken, Dalarna, 676435-137993), sjö i Mora kommun, 
Gåstjärnen (Vänjans socken, Dalarna, 676533-137991), sjö i Mora kommun,  (5,33 ha)
Gåstjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Mellan-Gåstjärnen, sjö i Ludvika kommun, 
Norra Gåstjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Södra Gåstjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Västra Gåstjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Östra Gåstjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gåstjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (8 ha)
Gåstjärnen (Trönö socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (8,76 ha)
Gåstjärnarna, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun,  (6,5 ha)
Gåstjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Gåstjärnen (Los socken, Hälsingland, 684640-146428), sjö i Ljusdals kommun, 
Gåstjärnen (Los socken, Hälsingland, 685057-144555), sjö i Ljusdals kommun, 
Gåstjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Gåstjärnen (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Gåstjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Gåstjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland, 686843-145686), sjö i Härjedalens kommun,  (5,7 ha)
Gåstjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland, 687510-145036), sjö i Härjedalens kommun,  (6,38 ha)
Lill-Gåstjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Nedre Gåstjärnen, sjö i Nordanstigs kommun, 
Stor-Gåstjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Övre Gåstjärnen, sjö i Nordanstigs kommun, 
Gåstjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Gåstjärnarna (Kalls socken, Jämtland, 705752-138042), sjö i Åre kommun, 
Gåstjärnarna (Kalls socken, Jämtland, 706563-136811), sjö i Åre kommun,  (6,94 ha)
Gåstjärnarna (Kalls socken, Jämtland, 706881-135258), sjö i Åre kommun,  (11,1 ha)
Gåstjärnarna (Rätans socken, Jämtland, 691873-143982), sjö i Bergs kommun, 
Gåstjärnarna (Rätans socken, Jämtland, 691885-143950), sjö i Bergs kommun, 
Gåstjärnarna (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (12 ha)
Gåstjärnarna (Åre socken, Jämtland, 705652-133463), sjö i Åre kommun, 
Gåstjärnarna (Åre socken, Jämtland, 705677-133660), sjö i Åre kommun, 
Gåstjärnarna (Åre socken, Jämtland, 705692-133531), sjö i Åre kommun, 
Gåstjärnarna (Åre socken, Jämtland, 705693-133462), sjö i Åre kommun, 
Gåstjärnarna (Åre socken, Jämtland, 705734-133518), sjö i Åre kommun, 
Gåstjärnarna (Åre socken, Jämtland, 705736-133697), sjö i Åre kommun,  (6,62 ha)
Gåstjärnarna (Åre socken, Jämtland, 705738-133573), sjö i Åre kommun, 
Gåstjärnarna (Åre socken, Jämtland, 705748-133501), sjö i Åre kommun, 
Gåstjärnarna (Åre socken, Jämtland, 705782-133563), sjö i Åre kommun,  (6,72 ha)
Gåstjärnarna (Åre socken, Jämtland, 705801-133537), sjö i Åre kommun,  (3,48 ha)
Gåstjärnarna (Åre socken, Jämtland, 705801-133722), sjö i Åre kommun,  (15,2 ha)
Gåstjärnarna (Åre socken, Jämtland, 705808-133648), sjö i Åre kommun,  (7,5 ha)
Gåstjärnarna (Åre socken, Jämtland, 705809-133490), sjö i Åre kommun,  (3,39 ha)
Gåstjärnarna (Åre socken, Jämtland, 705893-133435), sjö i Åre kommun, 
Gåstjärnarna, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (12,5 ha)
Gåstjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Gåstjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (7,18 ha)
Gåstjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Gåstjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 708737-141567), sjö i Krokoms kommun, 
Gåstjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 712803-144539), sjö i Krokoms kommun,  (6,15 ha)
Gåstjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Gåstjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Gåstjärnen (Näskotts socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Gåstjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Gåstjärnen (Rätans socken, Jämtland, 691849-142145), sjö i Bergs kommun, 
Gåstjärnen (Rätans socken, Jämtland, 694377-143700), sjö i Bergs kommun, 
Gåstjärnen (Rödöns socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Gåstjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Gåstjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Gåstjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Gåstjärnen (Åre socken, Jämtland, 703765-131841), sjö i Åre kommun,  (16,8 ha)
Gåstjärnen (Åre socken, Jämtland, 704088-133688), sjö i Åre kommun, 
Stor-Gåstjärnen (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (13,7 ha)
Stor-Gåstjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Gåstjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Stor-Gåstjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Gåstjärnen (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (0,9 ha)
Gåstjärnen (Njurunda socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Gåstjärnarna (Tåsjö socken, Ångermanland, 712408-151756), sjö i Strömsunds kommun, 
Gåstjärnarna (Tåsjö socken, Ångermanland, 712420-151746), sjö i Strömsunds kommun, 
Gåstjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gåstjärnen (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gåstjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
Gåstjärnen (Björna socken, Ångermanland, 708463-162912), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gåstjärnen (Björna socken, Ångermanland, 709343-162134), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (11,3 ha)
Gåstjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Gåstjärnen (Graninge socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Gåstjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 705434-156520), sjö i Sollefteå kommun, 
Gåstjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 706410-154446), sjö i Sollefteå kommun, 
Gåstjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 706782-155833), sjö i Sollefteå kommun, 
Gåstjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun, 
Gåstjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (8,99 ha)
Gåstjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gåstjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (2,9 ha)
Lill-Gåstjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (5,45 ha)
Stor-Gåstjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Gåstjärnen (Säbrå socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (10,7 ha)
Väster-Gåstjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (5,26 ha)
Öster-Gåstjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Väster-Gåstjärnen, sjö i Sollefteå kommun, 
Öster-Gåstjärnen, sjö i Sollefteå kommun, 
Gåstjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Gåstjärnen (Byske socken, Västerbotten, 722563-174419), sjö i Skellefteå kommun,  (3,13 ha)
Gåstjärnen (Byske socken, Västerbotten, 723048-176198), sjö i Skellefteå kommun,  (5,03 ha)
Gåstjärnen (Byske socken, Västerbotten, 723275-173673), sjö i Skellefteå kommun, 
Gåstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 712086-167625), sjö i Vindelns kommun,  (7,24 ha)
Gåstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 712898-170213), sjö i Vindelns kommun, 
Gåstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713493-166948), sjö i Vindelns kommun,  (5,96 ha)
Gåstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713888-169217), sjö i Vindelns kommun, 
Gåstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715437-169395), sjö i Vindelns kommun, 
Gåstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715904-167502), sjö i Vindelns kommun,  (7,26 ha)
Gåstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716235-168237), sjö i Vindelns kommun, 
Gåstjärnen (Hörnefors socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Gåstjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723924-169686), sjö i Skellefteå kommun, 
Gåstjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724402-171120), sjö i Skellefteå kommun, 
Gåstjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (5,15 ha)
Gåstjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Lill-Gåstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715359-170484), sjö i Vindelns kommun, 
Lill-Gåstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716608-168492), sjö i Vindelns kommun, 
Lill-Gåstjärnen (Hörnefors socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Stor-Gåstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715318-170526), sjö i Vindelns kommun,  (11,8 ha)
Stor-Gåstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716601-168521), sjö i Vindelns kommun, 
Stor-Gåstjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Gåstjärnen (Hortlax socken, Norrbotten, 724020-176172), sjö i Piteå kommun,  (6,17 ha)
Gåstjärnen (Hortlax socken, Norrbotten, 724260-176848), sjö i Piteå kommun, 
Gåstjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten, 730045-178635), sjö i Luleå kommun, 
Gåstjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten, 730346-178290), sjö i Luleå kommun, 
Gåstjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727044-171618), sjö i Piteå kommun, 
Gåstjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728258-171979), sjö i Piteå kommun,  (15,5 ha)
Gåstjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728316-174923), sjö i Piteå kommun, 
Gåstjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Hiterst-Gåstjärnen, sjö i Kalix kommun,  (4,87 ha)
Mitti-Gåstjärnen, sjö i Kalix kommun, 
Ytterst-Gåstjärnen, sjö i Kalix kommun,  (4,12 ha)
Gåstjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727777-163301), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Gåstjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727778-163387), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Gåstjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731367-162565), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,19 ha)
Gåstjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731401-162532), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,86 ha)
Gåstjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 732483-167673), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,18 ha)
Gåstjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 732487-167713), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,67 ha)
Gåstjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (7,75 ha)
Gåstjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Gåstjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, vid Rávasjjávrrie), sjö i Arjeplogs kommun,  (7,99 ha)
Gåstjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726571-165098), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (2,8 ha)
Gåstjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726585-166803), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Gåstjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726983-167249), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Gåstjärnen (Dorotea socken, Lappland, 711990-153625), sjö i Dorotea kommun,  (6,89 ha)
Gåstjärnen (Dorotea socken, Lappland, 718189-147376), sjö i Dorotea kommun,  (4,95 ha)
Gåstjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736791-169539), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,91 ha)
Gåstjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 737300-172614), sjö i Jokkmokks kommun, 
Gåstjärnen (Lycksele socken, Lappland, 715148-164335), sjö i Lycksele kommun,  (5,55 ha)
Gåstjärnen (Lycksele socken, Lappland, 715711-159904), sjö i Lycksele kommun,  (10,2 ha)
Gåstjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717122-163463), sjö i Lycksele kommun,  (5,19 ha)
Gåstjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717536-158782), sjö i Lycksele kommun,  (5,12 ha)
Gåstjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717750-159760), sjö i Lycksele kommun,  (8,78 ha)
Gåstjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 
Gåstjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (9,98 ha)
Gåstjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 716813-153297), sjö i Vilhelmina kommun,  (9,83 ha)
Gåstjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 716878-157992), sjö i Vilhelmina kommun, 
Gåstjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (35,4 ha)
Lill-Gåstjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun, 
Norra Gåstjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,94 ha)
Stor-Gåstjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun och Norsjö kommun,  (16 ha)
Södra Gåstjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,17 ha)

Se även
Gåsetjärnet, sjö i Dals-Eds kommun, 
Gåsatjärnen, sjö i Ovanåkers kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn